Catalina de Mecklemburgo (1487 - 6 de junio de 1561, Torgau), Duquesa de Sajonia, era la hija del Duque Magnus II de Mecklemburgo y de Sofía de Pomerania-Stettin. Ella contrajo matrimonio el 6 de julio de 1512 en Freiberg con el Duque Enrique el Piadoso de Sajonia. La pareja tuvo seis hijos:

 Sibila (1515-1592)
 desposó en 1540 al Duque Francisco I de Sajonia-Lauenburgo (1510-1581).
 Emilia (1516-1591)
 desposó en 1533 al Margrave Jorge el Piadoso de Brandeburgo-Ansbach (1484-1534).
 Sidonia (1518-1575)
 desposó en 1545 al Duque Erico II de Brunswick-Luneburgo (1528-1584).
 Mauricio (1521-1553), Elector de Sajonia
 desposó en 1541 a la princesa Inés de Hesse (1527-1555)
 Severino (1522-1533)
 Augusto (1526-1586), Elector de Sajonia
 desposó en 1548 a la princesa Ana de Dinamarca y Noruega (1532-1585).

Catalina simpatizó pronto con las enseñanzas de Martín Lutero, mientras que su marido suprimía la Reforma hasta 1536 por temor a su hermano, el Duque reinante Jorge el Barbudo. Después, la región de Freiberg se convirtió en una región luterana.

Cuando el Duque Jorge intentó derribar a Catalina, ella dijo al enviado: Podrías hacerme un gran favor abandonando Freiberg ahora mismo. En 1539, después de la muerte del Duque Jorge, la pareja se trasladó a Dresde y llevó allí la Reforma. El Duque Enrique murió el 18 de agosto de 1541; Catalina lo sobrevivió por 20 años. Pasó sus días en el castillo de Wolkenstein. En 1560, publicó un libro de etiqueta para mujeres, que es culturalmente e históricamente muy interesante.

Ancestros

Véase también 
Retrato de Enrique IV de Sajonia y Catalina de Mecklemburgo

Referencias 
 
 Franz Otto Stichart: Gallery of the Saxon princesses. Biographical sketches of all the ancestress of the royal house of Saxony, Fleischer, Leipzig, 1857, p. 229-247 (Google Book Search).
 Theodor Distel: News on the Duchess Catherine of Saxony and her people In: New archive for Saxon history (NASG), Volume 15, 1894, , p. 326 ff. (digitized).
 John Meyer: Female characters and women's sway in the House of Wettin, Weller, Bautzen, 1912.
 Sabine Ulbricht: princesses in the Saxon History (1382-1622), Sax, Beucha/Markham, 2010, , p. 99-125.

Casa de Mecklemburgo
Duquesas de Sajonia